

Брукгейвен — місто, штат Джорджія
 Брукгейвен — місто, штат Міссісіпі
 Брукгейвен — місто, штат Нью-Йорк
 Брукгейвен — місто, штат Пенсільванія
 Брукгейвен — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Брукгейвен — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія